Iglasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iglasjön, Skåne, sjö i Östra Göinge kommun, 
Iglasjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Iglasjön (Asige socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Iglasjön (Getinge socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (7,05 ha)
Iglasjön (Kvibille socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (2,4 ha)
Iglasjön (Tönnersjö socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (8,04 ha)
Iglasjön (Valinge socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (14 ha)
Iglasjön (Veddige socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Iglasjön (Ås socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Iglasjön (Ölmevalla socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (2 ha)
Iglasjön (Gränna socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Iglasjön (Torsås socken, Småland), sjö i Torsås kommun,  (9,51 ha)
Iglasjön (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lilla Iglasjön, sjö i Gislaveds kommun, 
Stora Iglasjön, sjö i Gislaveds kommun,  (12,8 ha)
Iglasjö, sjö i Ulricehamns kommun, 
Iglasjön (Ale-Skövde socken, Västergötland), sjö i Lilla Edets kommun, 
Iglasjön (Bälinge socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Iglasjön (Fristads socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Iglasjön (Hillareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Iglasjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Iglasjö (Länghems socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Iglasjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Iglasjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Iglasjön (Skallsjö socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (7,56 ha)
Iglasjön (Södra Säms socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Iglasjön (Töreboda socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun, 
Iglasjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (7,21 ha)

Se även
Igelsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn